Ива́н Ива́нович Соловьёв:
 Соловьёв, Иван Иванович (1903—1970) — советский учёный-энергетик.
 Соловьёв, Иван Иванович (1910—1982) — советский актёр и режиссёр.